Oldman pode se referir a:

Pessoas 

 Albert Oldman
 Gary Oldman

Outros 
 Rio Oldman

Desambiguação